Алексей Якименко:
 Якименко, Алексей Андреевич (род. 1983) — российский фехтовальщик.
 Якименко, Алексей Владимирович (род. 1974) — украинский футболист.